Górowo Iławeckie (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Ermland-Mazurië, in powiat Bartoszycki
 Górowo Iławeckie (stad), een stad in bovenstaande gemeente